Danshøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Danshøj (Sebber Sogn) – et areal i Sebber Sogn, Aalborg Kommune
 Danshøj Station – en jernbanestation i Timotheus Sogn, Københavns Kommune

Se også
 Danhøjene – to gravhøje i Sydslesvig